Под названием «Триллер» известны:

 Триллер. Часть 1 — альбом группы «Агата Кристи».
 Thriller (альбом) — альбом Майкла Джексона.